Порјечје је насељено мјесто у граду Добој, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. године у насељу је живјело 171 становника.

Географија

Историја

Становништво

Привреда

Види још 
 Град Добој

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт града Добоја 

Насељена мјеста у Добоју
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом
Насеља са већинским муслиманским становништвом 1991. у данашњој Републици Српској‎